The Sacrament of Sin — седьмой студийный альбом немецкой пауэр-метал группы Powerwolf, выпущенный 20 июля 2018 года лейблом Napalm Records. Альбом был записан в студии Fascination Street Studios в Эребру, Швеция с продюсером Йенсом Богреном.

Ограниченное издание содержит также второй диск Communio Lupatum, который содержит кавер-версии песен Powerwolf, исполненные другими артистами.

Продвижение

Синглы 
12 июля 2018 г. вышел сингл Incense and Iron, вместе с видео с лирикой.

Тур 
После выпуска альбома группа анонсировала тур на 2018/2019 год, состоящий из трёх частей:
Powerwolf «Wolfsnächte» Tour 2018 — по городам Германии, Польши, Австрии, Италии, Нидерландов, Великобритании, Швейцарии;
Powerwolf The Sacrament of Sin — по городам Франции, Испании, Великобритании;
Powerwolf «Wolfsnächte» Tour 2019 — по городам Белоруссии, Украины и России.

Клипы 
26 мая 2018 года вышел клип Demons Are A Girl’s Best Friend.
22 июня 2018 года вышел клип Fire & Forgive.
7 сентября 2018 года вышел клип Killers With The Cross.

Критика 
14 сентября 2018 года альбом получил награду немецкого Metal Hammer как лучший альбом 2018 года.

Список композиций

Участники записи 
 Аттила Дорн — вокал
 Мэтью Грейвольф — соло и ритм-гитара
 Чарльз Грейвольф — соло и ритм-гитара, бас-гитара
 Роэль Ван Хэльден — ударные, перкуссия
 Фальк Мария Шлегель — орган, клавишные
 Диана ван Гирсберген — бэк-вокал
 Йенс Богрен — сведение
 Тони Линдгрен — мастеринг
 Жофия Данкова — художник, обложка
 Мэтью Грейвольф — макет
 Маттео Вдива — фотограф

Примечания 

Альбомы 2018 года
Альбомы симфоник-метала
Альбомы Napalm Records